Primo Andrighetto (1917-1963) – calciatore italiano
 Sven Andrighetto (1993) – hockeista su ghiaccio svizzero